Ecteinascidia är ett släkte av sjöpungar. Ecteinascidia ingår i familjen Perophoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjöpungar
Ecteinascidia